Werner Schmidbauer ist der Name folgender Personen:

* Werner Schmidbauer (General) (* 1933,  † 2017), deutscher General
 Werner Schmidbauer (Musiker) (* 1961), deutscher Fernsehmoderator, Musiker und Liedermacher